La papallona emperador (Thysania agrippina), també coneguda com a papallona d'ales d'ocell, diable blanc, papallona fantasma, bruixa gran grisa, és una espècie de lepidòpter ditrisi de la família Noctuidae. És de gran grandària, amb una envergadura de fins a 35 cm, sent una de les papallones més grans. La papallona atles (Attacus atlas), té major àrea alar.

Noctúids